Prva slovenska nogometna liga 2020/2021  (oficjalnie znana jako Prva liga Telekom Slovenije ze względu na sponsoring)
była 30. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Słowenii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 22 sierpnia 2020 do 22 maja 2021 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva slovenska nogometna liga. 
Obrońcą tytułu była drużyna Celje.
Mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Mura.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o 1. SNL 
Koper wygrał 4:3 mecz z Krka drugą drużyną 2. SNL o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 1. SNL 2020/2021 - rsssf
 1. SNL 2020/2021 - kicker.de
 Statistika - 1. Slovenska Nogometna Liga 20/21

Linki zewnętrzne 
 NZS – Strona Słoweńskiego Związek Piłki Nożnej 
 Prva liga

2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2020 w Słowenii
2021 w Słowenii